Nielsen steht für:
 Nielsen (Familienname), Familienname dänischer Herkunft, siehe dort auch Namensträger
 Nielsen (Mondkrater)
 (9744) Nielsen, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Nielsen(-Design), ein  über 30 Jahre alter in Rheda-Wiedenbrück ansässiger Hersteller von Wechselbilderrahmen
 Nielsen-Fjord, Fjord an der Pennell-Küste, Viktorialand, Antarktika
 Nielsengebiet, Aufteilung Deutschlands in verschiedene Regionen durch ACNielsen
 Nielsen-Gletscher, Gletscher an der Pennell-Küste, Viktorialand, Antarktika
 Nielsen Media Research, deutsches Marktforschungsunternehmen
 Nielsen NetRatings, Internet-Tracking-Service der Nielsen Company
 Nielsen-Thurston-Klassifikation
 Nielsen-Transformation, Hilfsmittel der Kombinatorischen Gruppentheorie
 The Nielsen Company, internationales Marktforschungsinstitut mit Sitz in New York City
 Erik Nielsen Whitehorse International Airport, siehe Flughafen Whitehorse
 The Nielsen Company, Informations- und Medien-Unternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden
 Nilssen, Nilsen, Nielssen